Forstinger ist der Familienname von
 Karl Forstinger (* 1888), österreichischer Theologe und Schriftsteller
 Monika Forstinger (* 1963), österreichische Infrastrukturministerin von 2000 bis 2002
 Rudolf Forstinger († im 20. Jahrhundert), Autor und Herausgeber

sowie der Name eines Unternehmens:
 die österreichische Kfz-Zubehörhandels- und Werkstättenkette Forstinger (Unternehmen).